Ка́рлос Ху́лио Бу́стос (; 18 мая 1958, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, выступавший на позиции защитника. По окончании игровой карьеры стал футбольным тренером.

Биография

Клубная карьера 
В возрасте 11 лет Карлос Бустос начал играть в клубе «Тальерес» из родной Кордовы. На профессиональном уровне он впервые дебютировал 30 августа 1987 года на позиции центрального защитника. Далее он выступал за различные аргентинские команды: «Депортиво Эспаньол», «Сан-Лоренсо», «Ривер Плейт», «Архентинос Хуниорс», «Индепендьенте» и «Уракан», поиграв также за мексиканский клуб «Монаркас Морелия».

Тренерская карьера 
После завершения карьеры футболиста Карлос Бустос работал тренером в детско-юношеской секции родного клуба «Тальерес», а позднее с университетской командой Кордовы. В 2007 году он перебрался в Мексику, где стал помощником главного тренера «Монаркас Морелии» Томаса Боя.

Далле проработав в качестве главного тренера команды «Торос Неса», Бустос в 2013 году возглавил «Монаркас Морелию». Летом 2014 года он был назначен главным тренером клуба «Гвадалахара».

С 2018 года работает в Перу. В 2021 году был назначен на должность главного тренера «Альянсы Лимы», которая должны была играть во Второй лиге впервые за 82 года. Однако решением Спортивного арбитражного суда команда вернула сбе место в Примере, и в ноябре Бустос привёл «сине-белых» к чемпионскому титулу.

Титулы и достижения 
В качестве игрока
  Победитель Ассенсо МХ (второй дивизион) (1): 1999
 Обладатель Суперкубка Либертадорес (1): 1995
 Обладатель Рекопы Южной Америки (1): 1995

В качестве тренера
  Чемпион Перу (1): 2021
  Победитель Ассенсо МХ (1): 2014/15
  Обладатель Кубка Мексики (1): Ап. 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на mediotiempo.com
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на transfermarkt.co.uk 

Футболисты Аргентины
Футбольные тренеры Аргентины
Игроки ФК «Тальерес» Кордова
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Депортиво Эспаньол»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Архентинос Хуниорс»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Атлетико Морелия»
Тренеры ФК «Атлетико Морелия»
Тренеры ФК «Торос Неса»
Тренеры ФК «Гвадалахара»
Тренеры ФК «Дорадос де Синалоа»
Тренеры ФК «Универсидад Сан-Мартин»
Тренеры ФК «Мельгар»
Тренеры ФК «Альянса Лима»